Айгарс Ципрусс (; 12 января, 1972, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийский хоккеист, центральный нападающий. Ныне помощник главного тренера рижского «Динамо», выступающего в Континентальной хоккейной лиге.

Карьера 
Айгарс Ципрусс начал свою карьеру в хоккеиста в своем родном городе в клубе «Динамо» Рига. За свой родной клуб играл до 1994 года.

В 1994 году переехал в Северную Америку, где играл за клубы «Атланта Найтс», «Нэшвилл Найтс», «Провиденс Брюинз», «Гранд-Рапидс Гриффинс», «Квебек Рейфелс» и «Маскигон Ламберджэкс».

С 1997-го по 2003 года играл за различные финские клубы СМ-Лиги «Лукко», «Пеликанз», «Йокерит», «ХИФК» и «СайПа».

Следующие два года провёл в московском «Спартаке».

Сезон 2005/06 играл в латвийском клубе «Рига 2000».

Сезон 2006/07 начал в клубе «Латгале», однако после трёх игр перебрался в итальянский клуб «Азиаго».

Сезон 2007/08 провёл в Дании, играя в клубе «Эсбьерг».

В следующем сезоне Ципрусс подписал контракт с заново сформированным рижским «Динамо», для выступления в Континентальной хоккейной лиге. Параллельно выступал за фарм-клуб «Динамо» — «Рига 2000». После сезона 2008/09 завершил карьеру.

Международная 
В составе сборной Латвии принимал участие на зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине.
Играл на чемпионатах мира 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и 2009 годов.

Статистика 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Латвии
Хоккейные тренеры Латвии
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Динамо» Рига (1946—1995)
Игроки «Атланта Найтс»
Игроки «Маскигон Ламберджэкс»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки ХК «Лукко»
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК ХИФК
Игроки ХК СайПа
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки ХК «Эсбьерг»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Тренеры ХК «Рига»
Тренеры ХК «Балтика»
Тренеры ХК «Курбадс»
Тренеры ХК «Неман»
Тренеры ХК «Земгале»
Тренеры ХК «Динамо» Рига
Тренеры сборной Литвы по хоккею с шайбой